Die Stolpersteine in der Slowakei geben einen Überblick über die Stolpersteine, die in der Slowakei an das Schicksal der Menschen erinnern, welche von den Nationalsozialisten in der Slowakei ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine wurden von Gunter Demnig verlegt. Demnig verlegt seit dem Jahr 2013 regelmäßig Stolpersteine in der Slowakei. Die Stolpersteine werden auf Slowakisch pamätné kamene genannt, Erinnerungssteine.

 Verlegungen 

 Beispiele 

 Quellen 
 Holocaust.cz, tschechische Holocaust-Datenbank (deutschsprachige Version)
 Stolpersteine.eu, Demnigs Website

 Weblinks 

 Einzelnachweise 

!
Holocaust in der Slowakei